Таи́ра Акпе́р кызы́ Таи́рова (; 7 ноября 1913, Байрамали, Закаспийская область, Российская империя — 26 октября 1991, Баку, Азербайджан) — советский и азербайджанский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Азербайджанской ССР (1959—1983).

Биография 

Таира Таирова родилась 7 ноября 1913 года в Байрамали в Закаспийской области (ныне город в Туркмении). В 1929 году она окончила бакинский рабфак, а в 1935 году с отличием — нефтепромысловый факультет Азербайджанского индустриального института. С 1940 г. — директор Азербайджанского научно-исследовательского института нефти. В 1953 году она защитила кандидскую диссертацию, а в 1959 году окончила Высшую дипломатическую школу МИД СССР.
 1954—1957 гг. — председатель Совета профсоюзов Азербайджанской ССР.
 1957—1959 гг. — председатель Государственного Комитета науки и техники при Совете Министров Азербайджанской ССР.
 1959—1983 гг. — министр иностранных дел Азербайджанской ССР.
 1963—1968 гг. — заместитель председателя Совета Министров Азербайджанской ССР.
О деятельности Таиры Таировой на посту министра иностранных дел Азербайджанской ССР дипломат Фикрет Садыхов, работавший начальником управления информации и печати МИД, позднее рассказывал:

В 1984 году Таира Таирова вышла на пенсию. Скончалась она 26 октября 1991 года и была похоронена во II Аллее почётного захоронения.

Семья 

В 1939 году Таира вышла замуж за сокурсника, геолога по профессии, Абдуллу Байрамова. От этого брака в 1940 году родилась дочь Эльвира, а в 1941 — сын Рауф.

Награды и звания 
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени (25.3.1944; 5.11.1963; 31.12.1966; 22.10.1971)
 Орден «Знак Почёта» (25.02.1946)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджанской Республики 
 Женщины Азербайджана: Ханум-министр Таира Таирова
 Ордена 

Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Выпускники Дипломатической академии МИД РФ
Министры иностранных дел Азербайджана
Женщины-политики Азербайджана
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 10-го созыва